Cet article recense les sigles constitués d'une lettre suivie de deux chiffres.


Statistiques 
Avec 26 lettres et 10 chiffres, il est possible de former  éléments, soit 100 pour chaque lettre.

La mise en forme de ces éléments peut varier selon qu'on insère ou non un signe entre la lettre et les chiffres. Par exemple, avec « A » et « 15 », on trouve les usages « A15 », « A 15 », « A-15 » et « A.15 ». La liste suivante regroupe toutes ces variantes sous la plus simple, sans espace (dans l'exemple : ).

Liste

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z